Хадани има више значења:

 Хадани (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хадани (Сан Херонимо Тлакочаваја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику